Кенан Томпсон (; Коламбус, 10. мај 1978) амерички је глумац и комичар.

Детињство и младост 
Рођен је 10. маја 1978. године у Коламбусу. Син је Флечера и Елизабет Ен Томпсон. Има старијег брата и млађу сестру. Када је имао девет месеци, породица се преселила у Атланту. Мајка га је с пет година уписала на часове глуме.

Филмографија

Филм 

|-
| 2002.
| Велики дебели лажљивац
| -{Big Fat Liar}-
| гост
|
|-
| 2003.
| Ћерка мог шефа
| -{My Boss's Daughter}-
| Ханс
|
|-
| 2006.
| Змије у авиону
| -{Snakes on a Plane}-
| Трој
|
|-
| 2011.
| Штрумпфови
| -{The Smurfs}-
| Грицко (глас)
|
|-
| 2013.
| Штрумпфови 2
| -{The Smurfs 2}-
| Грицко (глас)
|
|-
| 2016.
| Вау Вау Звезда
| -{Rock Dog}-
| Риф (глас)
|
|-
| 2017.
| У великом стилу
| -{Going in Style}-
| Кит
|
|-
| 2018.
| Гринч
| -{The Grinch}-
| Бриклбаум (глас)
|
|-
| 2020.
| Тролови: Светска турнеја
| -{Trolls World Tour}-
| Мали Дијамант (глас)
|
|-
| 2021.
| Клифорд: Велики црвени пас
| -{Clifford the Big Red Dog}-
| ветеринар
|
|-
| 2021.
| Сам у кући 6
| -{Home Sweet Home Alone}-
| Гавин Вошингтон
|
|-
| 2022.
| Буразери
| -{Bros}-
| Џејмс Болдвин
|
|-
|}

Телевизија 

|-
| 1998.
| Сабрина, вештица тинејџерка
| -{Sabrina the Teenage Witch}-
| Кенан Рокмор
| 1 епизода
|-
| 2003.
| Клифорд: Велики црвени пас
| -{Clifford the Big Red Dog}-
| Хамбургер (глас)
| 1 епизода
|-
| 2003—данас
| Уживо суботом увече
| -{Saturday Night Live}-
| себе/разне улоге
| 31. сезона—данас
|-
| 2005.
| Бепци
| -{Rugrats}-
| Огледало (глас)
| 1 епизода
|-
| 2009.
| Фрикови
| -{Psych}-
| Џун
| 1 епизода
|-
| 2011.
| Ај Карли
| -{iCarly}-
| себе
| 1 епизода
|-
| 2013.
| Марта — пас који говори
| -{Martha Speaks}-
| Стенли (глас)
| 1 епизода
|-
| 2015—2020.
| Мачак Природњак
| -{Nature Cat}-
| Роналд (глас)
| 1. сезона
|-
| 2019.
| Скуби-Ду је то и погоди још ко
| -{Scooby-Doo and Guess Who?}-
| себе (глас)
| 1 епизода
|-
| 2020.
| Америка има таленат
| -{America's Got Talent}-
| гостујући члан жирија
| 2 епизоде
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 
 

Рођени 1978.
Биографије живих особа
Амерички глумци
Амерички комичари
Амерички гласовни глумци
Афроамерички глумци
Афроамерички комичари